Charles Sturridge (1951- ), un réalisateur, scénariste, producteur et acteur britannique et père des deux suivants ;
 Tom Sturridge (1985- ), un acteur anglais ;
  (1988- ), une actrice anglaise ;
 Daniel Sturridge (1989- ), un footballeur anglais d'origine jamaïcaine.

Patronyme anglais